Amerikai Egyesült Államok
Chula Vista (Kalifornia)
Chula Vista (Missouri)
Chula Vista (Cameron megye, Texas)
Chula Vista (Maverick megye, Texas)
Chula Vista (Zavala megye, Texas)